

Geografia 
 Arborio – comune italiano del Piemonte

Persone 
 Arborio – generale romano attivo in Gallia e Spagna nella prima metà degli anni 460
 Arborio – funzionario di Odoacre
 Giovanni Arborio – vescovo cattolico italiano

 Arborio di Gattinara 
 Arborio di Gattinara  – nobile famiglia di Vercelli e Torino
 Pietro Arborio Gattinara – vescovo cattolico italiano
 Edoardo Arborio Mella – architetto italiano
 Mercurino Arborio di Gattinara – politico, umanista e cardinale italiano
 Ferdinando Arborio Gattinara di Breme – entomologo e politico italiano
 Alfonso Arborio Gattinara di Breme – politico italiano
 Francesco Giuseppe Arborio di Gattinara – arcivescovo cattolico italiano
 Feliciano Arborio Gattinara di Gattinara – militare e senatore italiano

Altro 
 Arborio – varietà di riso
 Arborio di Gattinara – famiglia italiana 
 Palazzo Lucini Arborio Mella – dimora storica di San Giorgio su Legnano